Santa Teresita (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas;
 Santa Teresita (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan.
 Santa Teresita (Argentinie)